Платформа 69-й км (до 1948 года Келлиё, ) — посёлок в Сосновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области России.

История 
В 1917 году была построена железная дорога, связавшая Финляндию с Петербургом, близ деревни Келлиё была открыта одноимённая станция. 

До 1939 года деревня Келлиё входила в состав волости Рауту Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 декабря 1960 года — в составе Приозерского района. 

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. 

По данным 1973 и 1990 годов посёлок Платформа 69-й км входил в состав Сосновского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Платформа 69-й км Сосновской волости проживали 449 человек, в 2002 году — 380 человек (русские — 90 %).

В 2007 году в посёлке Платформа 69-й км Сосновского СП проживали 340 человек, в 2010 году — 288 человек.

География 
Посёлок расположен в южной части района к востоку от автодороги  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»).

Расстояние до административного центра поселения — 8 км.

В посёлке расположена железнодорожная платформа 69-й км.

Через посёлок протекает левый приток ручья Козлец.

Демография

Улицы 
Всесезонная, Заводская, Заповедный переулок, Комсомольская, Лесная, Моховая, Нагорная, Озёрная, Ольховая, Ореховая, Парковая, Сосновая.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района